Rusinów est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Rusinów, dans le powiat de Przysucha, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Rusinów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Rusinów, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Rusinów, dans la voïvodie de Silésie